Fountain Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fountain Park (Indiana)
 Fountain Park (Michigan)
 Fountain Park (Ohio)
 Fountain Park (St. Louis), Stadtteil von St. Louis, Missouri